Hierba de los canónigos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Valerianella coronata.
 El nombre común de la planta Valerianella locusta.